Yaya Diallo peut désigner :
 , un percussionniste malien ;
 , un guitariste et compositeur ;
 Yaya Diallo, un coureur cycliste malien.

Voir aussi 
 Alpha Yaya Diallo, un roi du Fouta-Djalon
 Camp Alpha Yaya Diallo, le principal camp militaire de Conakry, capitale de la Guinée